Мел:

 Мел — горная порода, разновидность известняка.
 Мел, меловой период — геологический период мезозойской эры.
 Мел — психофизическая единица высоты звука.
 «Мел» — интернет-издание об образовании и воспитании детей.
 Мел — английское личное имя.

См. также 
 Мелл (значения)